

Pessoas
Claire McCaskill

Localidades
McCaskill (Arkansas)

Veja também
MacAskill

Desambiguações de sobrenomes